El Krusty Krab és un restaurant de la ciutat de Bikini Atoll en la sèrie de televisió animada Bob Esponja. Va ser fundada i és propietat d'Eugene Crabs. El Krusty Krab en general té dos empleats: Bob Esponja, cuiner del restaurant, i Calamard Tentacles, caixer del restaurant.

Bob Esponja